El término Intervalo puede hacer referencia a:
 En matemática, un intervalo es una porción de recta.
 En música, un intervalo es una diferencia de frecuencia entre dos notas.
 En estadística, intervalo de confianza, par de números entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido.
 En medicina, intervalo QT, medida de la duración de una parte del latido cardíaco. 
 En lingüística, intervalo semántico es la diversidad de significado de dos descripciones de la misma cosa.
 Intervalo, el título de una revista de la editorial argentina de historietas Columba, que se publicaba a mediados del .
 Existen dos notaciones principales: en un caso se utilizan corchetes y corchetes invertidos, en el otro corchetes y paréntesis; ambas notaciones están descritas en el estándar internacional ISO 31-11.
 intervalos abiertos y intervalos cerrados.